Odra, de Poolse en Tsjechische naam voor de rivier de Oder
 Odra (Silezië), een plaats in Polen
 Odra (Zagreb), een plaats in Kroatië
 Odra (Kroatische rivier), een rivier in Kroatië